Louis Laget (1821-1884), personnalité politique française ;
 Gaston Laget (1889-1955), résistant, médecin et haut fonctionnaire français ;
 Jean Étienne Laget (1896-1990), peintre français ;
  (1947-), journaliste et historien français ;
 Serge Laget (1959-2023), auteur de jeux de société français.
 Thierry Laget (1959-), traducteur et écrivain français ;
 Thibault Laget-ro (1976-) artiste peintre français.